Козичи  — топоним:

Белоруссия 
 Козичи — деревня, Юньковский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Козичи — деревня, Круповский сельсовет, Лидский район, Гродненская область

См. также 
 Козичено